

События 
 Консулы имп. Констанций II (IV раз) и имп. Констант I (III раз).
 346—351 — Епископ Константинополя Павел I (в третий раз).
 Война Младшей Чжао с восставшей Лян.
 Первое упоминание Пэкче в Юго-Западной Корее в качестве ванства в китайских хрониках.

Родились 
 Евагрий Понтийский — христианский богослов, византийский философ, монах.
 Чжан Тяньси — последний правитель государства Ранняя Лян.

Скончались 
 Афраат — христианский писатель IV века.
 12 сентября — Максимин Трирский, святитель, епископ Трира.
 Парис из Теано — святой, епископ Теано.
 Чжан Цзюнь — китайский чиновник, фактический независимый правитель государства Ранняя Лян.

См. также